Komposition (lateinisch compositio „Zusammenstellung, Zusammensetzung“) steht für:
 Komposition (Grammatik), Zusammensetzung von Wörtern
 Komposition (Bildende Kunst), formaler Aufbau von Kunstwerken
 Komposition (Musik), Erschaffen von musikalischen Werken sowie das fertige musikalische Werk
 Komposition (Mathematik), Verkettung oder Hintereinanderausführung von Funktionen
 Komposition (UML), starke Assoziation zwischen Objekten in der objektorientierten Programmierung
 Schachkomposition, Form der Beschäftigung mit einer Schachstellung
 Zugkomposition oder Zugskomposition, zu einem Verband zusammengestellte Schienenfahrzeuge, siehe Zug (Schienenverkehr)

Siehe auch:
 Komposit
 Kompositum
 Composition
 Kompositionseffekt